Alte Kelter steht für
 Alte Kelter (Eichelberg)	
Alte Kelter (Lauffen am Neckar)
Alte Kelter (Helfenberg)
Alte Kelter (Kleingartach)